204-й пехотный Ардагано-Михайловский полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии.

Старшинство: 16 августа 1806.

Полковой праздник: 6 мая, день Иова Многострадального.

Формирование и кампании полка 
Полк сформирован 21 января 1909 г. из Ардаганского резервного пехотного полка и Михайловского крепостного батальона.

Ардаганский полк 

Ардаганский полк вёл своё происхождение от 4-й Кавказской туземной дружины, предназначенной к сформированию 12 июня 1887 г., на основании Высочайшего указа об отбывании воинской повинности населением Закавказского края и инородцами Северного Кавказа. При общем преобразовании резервных и местных войск на Кавказе, эта дружина 20 сентября 1889 г. была переформирована в Ардаганский двухбатальонный резервный туземный полк, который в 1899 г. обращён в 260-й Ардаганский резервный пехотный полк. Полку в 1901 г. было пожаловано простое знамя с надписью на скобе: «1887 г. 4-я Кавказская (туземная) резервная (кадровая) дружина — 1889 г. 260-й пехотный резервный Ардаганский полк».

Михайловский крепостной батальон 

Михайловский крепостной батальон принадлежал к числу войсковых частей, имевших более чем 100-летнее старшинство, а именно с 16 августа 1806 г. В этом году последовало распоряжение о сформировании из трёх рот Екатеринбургского мушкетерского полка, нижних чинов трёх гарнизонных батальонов и рекрут — Мингрельского мушкетерского полка, который закончил своё формирование 18 февраля 1807 г. и через несколько месяцев был отправлен на театр военных действий в Молдавскую армию, почему первые 7 лет своего существования провёл в непрерывных походах, сперва в 1807—1812 гг. в русско-турецкой войне, потом в 1812 г. — в Отечественной и в 1813 и 1814 гг. в заграничных кампаниях, закончив своё боевое поприще участием в покорении г. Гамбурга. В 1819 г. Мингрельский полк был двинут на Кавказ, где с 1820 г. вплоть до своего расформирования в 1834 г. принимал деятельное и почти непрерывное участие в многочисленных экспедициях против различных горских народов. Особые подвиги Мингрельцы оказали в русско-турецкую войну 1828—1829 гг., а именно: 1) в 1828 г. участвовали в осаде крепости Поти, которая, после месячной обороны, сдалась 25 июля; 2) в 1829 г. — в боях при укреплённом лагере у Лимони и на Муха-Эстатской позиции, закончившихся полным поражением турок, а 17 сентября — при штурме Цихидзирских укреплений. Полку были пожалованы знаки на шапки с надписью: «за отличие».

Несмотря на такое славное боевое прошлое, Мингрельский полк в 1834 г., при общем переформировании пехоты отдельного Кавказского корпуса, был расформирован, причём из 3-го батальона этого полка составили Черноморский линейный № 8 батальон, явившийся прямым родоначальником Михайловского крепостного пехотного батальона, история которого тесно связана с Мингрельским полком, начиная с переданного батальону старшинства.

В 1839 г. Черноморский № 8 батальон был переименован в батальон № 9, в 1840 г.—№ 10, в 1842 г.—№ 11, в 1856 г.—№ 3. С отменой в 1858 г. существовавшаго подразделения линейных батальонов на Кавказские, Грузинские и Черноморские и с введением одного общего наименования, батальон был назван Кавказским линейным № 35 батальоном. В 1868 г., вследствие переформирования линейных батальонов, батальон назван № 18, а в 1874 г., при преобразовании пехоты Кавказской армии, — 4-м Кавказским линейным батальоном, который в 1884 г. переименован в Батумский местный батальон. При переформировании резервных и местных войск в 1889 г., из этого батальона и Абас-Туманской местной команды образовали Батумский крепостной пехотный (кадровый) батальон, переименованный 30 октября 1894 г. в Михайловский. Михайловский крепостной пехотный батальон, имея славное боевое прошлое, занесённое на страницы боевой летописи Кавказа предшественниками его — Мингрельцами и линейцами, почти не знавшими мирной жизни, унаследовал и заслуженные ими боевые награды. 25 октября 1855 г. в Ингурском сражении Черноморский батальон № 11, по донесению начальника отряда, «покрыл себя геройской славой и оказал чудеса храбрости: первым начав бой, он выдержал его почти семь часов (6 линейных рот сражались с 10 тыс. турок) и, уже потерпев жестокий урон (общая потеря батальона была 156 человек, из них 3 офицера и 78 нижних чинов убитыми), разъединенный неприятелем, последним начал отступление, при чем штыками прокладывал себе путь сквозь толпы турок». 30 августа 1856 г. батальону было пожаловано Георгиевское знамя с надписью: «за отличие в сражении на р. Ингуре 25 октября 1855 г.». 4-й же Кавказский линейный батальон в 1877 г. оказал ряд подвигов в различных экспедициях против турок и скопищ абхазцев. 6 января 1879 г. всем четырём ротам батальона были пожалованы знаки на головные уборы с надписью: «за отличие противу турок в Абхазии в 1877 г.», с сохранением и прежней надписи: «за отличие в турецкую войну 1828 и 1829 годов». В 1906 г. Михайловскому крепостному пехотному батальону, по случаю 100-летнего служения Царю и Отечеству, было Высочайше пожаловано Георгиевское знамя с Александровскими юбилейными лентами и с прежнею надписью.

Ардагано-Михайловский полк 

При образовании Ардагано-Михайловского полка, последнему 21 января 1909 г. было: 1) присвоено старшинство Михайловского крепостного пехотного батальона — с 16 августа 1806 г., 2) передано Георгиевское знамя баталиона и 3) знаки на головные уборы с надписью «за отличие», которые присвоены лишь 5-ти ротам. При сформировании Ардагано-Михайловский полк носил номер 260-й, а по краткому расписанию войск, объявленному в 1910 г. получил номер 204-й.

Шефы Мингрельского полка 
 24.08.1806—02.09.1809 — полковник (с 12.12.1807 генерал-майор) барон Унгерн-Штернберг, Густав Иванович
 02.09.1809—01.09.1814 — полковник (с 07.08.1810 генерал-майор) Збиевский, Тимофей Иванович

Командиры полка и его предшественников

Мингрельский полк 
 27.06.1807—30.08.1808 — полковник Авдулин, Алексей Николаевич
 21.03.1809—15.05.1811 — полковник Кузнецов, Андрей Андреевич
 31.08.1812—xx.xx.1815 — майор Ермолин, Иван Кузмич
 19.04.1816—28.01.1817 — подполковник Ермолин, Иван Кузмич
 28.01.1817—22.07.1818 — полковник Анненков, Николай Петрович
 22.07.1818—23.07.1821 — полковник Сафьянов
 23.07.1821—25.03.1828 — полковник князь Бебутов, Василий Осипович

Ардаганский резервный пехотный полк 
 09.11.1889—22.08.1890 — полковник Кашталинский, Николай Александрович
 15.12.1906—21.06.1912 — полковник Жуковский, Владимир Иванович

Михайловский крепостной батальон 
 на 1 января 1882 — полковник Визиров, Дмитрий Георгиевич (4-й Кавказский линейный батальон)
 на 1889 — флигель-адъютант полковник Гераков, Пётр Николаевич
 на 1901 — полковник Мертенгрен, Фёдор Фёдорович
 19.08.1905—15.12.1906 — полковник Жуковский, Владимир Иванович
 на 1 января 1909 — полковник Триденский, Автоном Онуфриевич

Ардагано-Михайловский 204-й пехотный полк 
 15.12.1906—21.06.1912 — полковник Жуковский, Владимир Иванович
 23.07.1912 — после 01.03.1914 — полковник Мельников, Илиодор Иванович
 02.09.1915 — после 23.11.1916 — полковник Тимченко-Ярещенко, Павел Иванович
 1917 — полковник Янышев Сергей Онуфриевич

Примечания

Литература 
 
 Казин В. Х. Дополнение к Справочной книжке Императорской Главной Квартиры «Гренадерские и пехотные полки» (181-й — 208-й пехотные полки). Под редакцией В. К. Шенка. СПб., 1912
 Стефанов Т. Т. Михайловский крепостной батальон на Кавказе 1819—1906, Батум, 1906.

Ссылки 
 Рядовой 204-го пехотного Ардагано-Михайловского полка (Фото)
 Черкашин, Николай. Тайна старых фотографий

 

Пехотные полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1909 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году